

Titres 

 Gargousse, film français réalisé par Henry Wulschleger (1938).

Autres 
 Gargousse, charge de poudre d'une bouche à feu contenue dans une enveloppe de tissu ou de papier.